Мацюра — українське прізвище.
 Мацюра — товста палиця.

Особи 
 Мацюра Олександр Григорович — футболіст

Примітки

Див. також 
 Мацура

Українські прізвища